Santa María del Real kan syfta på:

Honduras 

 Santa María del Real (kommun), Departamento de Olancho, 
 Santa María del Real (ort), Departamento de Olancho,